

Codici 
 ilo – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ilocana

Sigle 
 Industrial Liaison Office – Ufficio per il trasferimento tecnologico
 International Labour Organization – Organizzazione internazionale del lavoro

Biologia 
 Ilo – fessura (punto di inserzione) da cui entrano ed escono i vasi sanguigni e i nervi
 Ilo – corpicino intorno al quale si sviluppano gli amidi, detti secondari, che si trovano all'interno dell'amiloplasto.
 Ilo – in botanica, in un seme, la cicatrice che segna il punto d'attacco al funicolo (il peduncolo dell'ovulo)

Geografia 
 Ilo – città del Perù capitale della provincia omonima

Mitologia 
 Ilo – figlio di Dardano e di Batea
 Ilo – fondatore di Troia, figlio di Troo e di Calliroe
 Ilo – figlio di Mermero

Altro 
 ILO-Motorenwerke – azienda tedesca di motori e motociclette
 Integrated Lights-Out – tecnologia integrata per la gestione di server proprietaria di Hewlett-Packard